Osoby o tym nazwisku:
 Erwin Kräutler – rzymskokatolicki duchowny

Inne:
 Kräutler – niemiecka jednostka wojskowa z okresu II wojny światowej